Джаппуев — фамилия. Известные носители:
 Джаппуев, Аскер Темботович — руководитель группировки «Джамаат Ярмук».
 Джаппуев, Адамей Русланович — руководитель группировки «Джамаат Ярмук».
 Джаппуев, Джюнюс Ильясович — российский борец.